Występy w europejskich pucharach portugalskiego klubu piłkarskiego Sporting CP.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–1980

1981–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Sporting CP
Portugalskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach